Wedge (von englisch wedge = „Keil“) steht für:
 Golfschläger#Wedges, im Golfsport Schläger für kürzere Distanzen
 Wedge tomb, in der Archäologie Megalithbauten der späten Jungsteinzeit und der frühen Bronzezeit
 Kartoffelspalten (üblicherweise im Plural: Wedges) in der Küche bzw. Kochkunst
 Wedge-Druck, in der Medizin der Druck beim Verschließen der Pulmonalarterie mittels eines Ballonkatheters
 Wedges oder Wedgies, in der Modewelt einen hochhackigen Schuh mit keilförmigem Absatz 
 Wedge, in der Tontechnik keilförmige Lautsprecher für die Bühnen, siehe Monitoring (Tontechnik)
 Wedge Antilles, eine Figur aus dem Star-Wars-Universum, siehe Figuren aus Star Wars#Wedge Antilles

Mathematik:
 Symbole  und 
 das Keilprodukt () der Graßmann-Algebra (engl.: wedge product) in der Differentialgeometrie
 Wedge-Produkt (Topologie), in der Topologie das Koprodukt () in der Kategorie der punktierten topologischen Räume (engl.: wedge sum)

Orte:
 Wedge (Westaustralien), Stadt in Western Australia
 Wedge Face, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Wedge Ridge, Gebirgskamm im Coatsland, Antarktika

Personen:
 Chris Wedge (* 1957), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Don Wedge (1929–2012), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter
 Edwin Wedge (1911–1994), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Thomas Wedge (1881–1964), britischer Rugbyspieler